Муса I: Муса I ибн Фортун — глава муваладской семьи Бану Каси.
 Муса I — манса Малийской империи.